

Geografia

Austria 
 Harmannsdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Korneuburg
 Harmannsdorf – miejscowość w gminie Burgschleinitz-Kühnring w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Zobacz też 
 Hermannsdorf